Чемпионат Дании по шахматам 1976 года проходил в Орхусе. Турнир проводился по швейцарской системе в 10 туров при 20 участниках. В турнире участвовало большинство сильнейших шахматистов Дании того времени, за исключением международного гроссмейстера Б. Ларсена.

Свой единственный чемпионский титул выиграл Б. Якобсен, обошедший группу преследователей на одно очко. Сразу шесть шахматистов участвовали в дележе второго места.

Таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Чемпионаты Дании по шахматам 
1976 год в шахматах
Спорт в Дании в 1976 году
Спортивные соревнования в Орхусе